Valley Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Valley Springs (Arkansas)
 Valley Springs (Kalifornien)
 Valley Springs (South Dakota), im Minnehaha County
 Valley Springs Township, im Minnehaha County, South Dakota